Угловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Угловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Угловское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 4650 человек, в том числе 2120 мужчин и 2530 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 4666 человек.

Законом Алтайского края от 22 декабря 2015 года № 132-ЗС, были преобразованы, путём их объединения, Мирненский и Шадрухинский сельсоветы — в Угловский сельсовет с административным центром в селе Угловское.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Угловского района
Сельские поселения Алтайского края